Jimmy McStay (1893-1952), footballeur et entraîneur écossais ;
 Paul McStay (1964-), footballeur international écossais ;
 Willie McStay (1894-1974), footballeur international écossais ;
 Willie McStay (1961-), footballeur et entraîneur écossais.